Een andere naam voor Goese Sas
Het Sas (Alphen-Chaam), een kern in de gemeente Alphen-Chaam